Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 2-6, 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (finale)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

 Boris Pašanski (primo turno)
 Nicolas Devilder (semifinali)
 Thiago Alves (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2006